L'édition 2005 du tournoi de tennis d'Auckland se déroule du 10 au  sur dur en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP International Series. Fernando González remporte l'épreuve de simple, Yves Allegro et Michael Kohlmann celle de double.

Lauréats

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis d'Auckland
 Saison 2005 de l'ATP
 Tournoi de tennis d'Auckland (WTA 2005) (édition féminine)

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

ATP 2005
Tennis masculin en 2005
Sport en Nouvelle-Zélande en 2005
Tennis en janvier 2005